Matho ist der Name folgender Personen:

 Jean-Baptiste Matho (1663–1743), französischer Komponist des Barock
 Marcus Pomponius Matho (Prätor 204 v. Chr.), plebejischer Ädil und Prätor